Евге́ний Ла́рин:
 Ларин, Евгений Васильевич (1936—2011) — советский футболист.
 Ларин, Евгений Степанович (1926—2020) — писатель и поэт, член СП СССР и СЖ СССР.